Gnaeus Cornelius Lentulus Gaetulicus ist der Name folgender Personen:

* Gnaeus Cornelius Lentulus Gaetulicus (Konsul 26), römischer Senator, Konsul 26 n. Chr.
 Gnaeus Cornelius Lentulus Gaetulicus (Suffektkonsul 55), römischer Senator, Suffektkonsul 55 n. Chr.

ru:Гней Корнелий Лентул Гетулик